Delgado kan som auktorsförkortning betyda:

 Juan A. Delgado
 Joachim Filippe Nery Delgado

Robotskapade auktorsförkortningar